El término paciente es un nombre común, un adjetivo o, más raramente, un nombre propio que puede designar:

Nombre común 
En las ciencias de la salud, el vocablo paciente comúnmente se refiere a una persona que recibe (o a quien se le ofrece) atención por un problema de salud física o mental o emocional.

Libros 
 El paciente interno (The Adventure of the Resident Patient), uno de los 56 relatos cortos de Arthur Conan Doyle acerca de Sherlock Holmes, publicado en The Strand Magazine en 1893.
 El paciente, novela en español de Juan Gómez-Jurado (Barcelona, editorial Planeta, 2014, ISBN 9788408122913)

Películas 
 El paciente inglés ('The English Patient), película británica de 1996 de Anthony Minghella.
 El paciente interno, documental mexicano de Alejandro Solar Luna del 2012, acerca del caso de Carlos Francisco Castañeda de la Fuente.

 Adjetivo Paciente'' describe un ser que muestra paciencia.

Nombre propio 
 San Paciente de Metz, obispo (s. IV), celebrado el 8 de enero;
 San Paciente de Lyon, obispo (c. 480), celebrado el 11 de septiembre.